Crackdown, une série de jeux vidéo.
Crack Down, un jeu vidéo sorti en 1989 puis converti sur de nombreux supports.
CrackDown, un jeu vidéo de type GTA-like, sorti en 2007 sur Xbox 360.